Greatest Hits е компилационен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. През 1998 г. е избран от читателите на Metal Edge за най-добра компилация.

Песни

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1998 година